Jäkkö kan syfta på följande platser:

Finland 

 Jäkkö (ö, lat 63,53, long 26,99), Norra Savolax, Norra Savolax, 
 Jäkkö (ö, lat 63,65, long 27,16), Norra Savolax, Norra Savolax, 

Robotskapade Finlandförgreningar